Lipnik (gromada w powiecie myślenickim)
 Lipnik (gromada w powiecie pajęczańskim) (wieluński/pajęczański)
 Lipnik (gromada w powiecie sandomierskim)

Zobacz też: Lipniki (gromada)